Дивізія А 1987—1988 — 70-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вчетверте поспіль здобув Стяуа.

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Динамо (Бухарест) взяв участь у Кубку кубків 1988—1989 як фіналіст Кубку Румунії 1987—1988.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1987—1988
Румунія
Румунія
1987 у румунському спорті
1988 у румунському спорті